«Испанская горячка» (также «Батон-руж») — испанский художественный фильм режиссёра Рафаэля Монлеона, драма о «любовном треугольнике» с Викторией Абриль, Антонио Бандерасом и Кармен Маурой в главных ролях.

Сюжет 
Исабель Харрис — зрелая богатая женщина, которая страдает ночными кошмарами, ей кажется, что её насилуют. Она хочет победить свои кошмары и найти для этого себе молодого любовника и она готова за это платить. И она находит себе Антонио — простого рабочего парня, который хочет выбиться в люди, и за это он готов продать свою любовь. У Антонио есть больной немой брат, которого он очень любит и обещает ему, что они вместе будут жить в роскошном Батон-Руже.

Антонио живёт с Исабель, доставляет ей удовольствие, но ночные кошмары не прекращаются. Тогда Антонио советует ей посетить психиатра и решить эту проблему. Психиатром оказывается молодая девушка Ана Алонсо. Между Антонио и Аной возникает любовь, и они хотят быть вместе. Но у них нет денег и им мешает Исабель.

Тогда Антонио и Ана разрабатывают хитроумный план. Психиатр внушает Исабель, что её кошмары прекратятся, если она убьёт своего мужа. Антонио и Ана вынуждают Исабель выписать чек на большую сумму. Молодые любовники хотят остаться с деньгами, а Исабель посадить в тюрьму. Убийство действительно происходит, но в дело вмешивается полиция. В итоге каждый из троицы оказывается обманутым и наказанным.

В ролях 
 Виктория Абриль — Ана Алонсо
 Антонио Бандерас — Антонио
 Кармен Маура — Исабель Харрис
 Анхель де Андрес Лопес
 Лаура Сепеда
 Ноэль Молина
 Рафаэль Диас — Рамон Рамос
 Франсиско Гихар — Леон Харрис
 Эдуардо Кальво —  папа Антонио
Софи Ондрэ - Тенго Ченджскино

Интересные факты 
 Фильм был показан впервые 10 октября 1988 года в Испании
 Российское название фильма было придумано его уполномоченным продюсером в РФ

Ссылки 
 
 «Батон-руж» на сайте All Movie Guide

Фильмы-драмы Испании
Фильмы Рафаэля Молеона
Фильмы Испании 1988 года